Ludowy Klub Sportowy Dąb – polski klub sportowy założony w 1958 roku w Dąbrowie Białostockiej w województwie podlaskim.

Historia 

Klub został założony jako LZS (Ludowy Zespół Sportowy), w latach 50. i 60. występował w najniższych klasach rozgrywkowych. W roku 1967 zespół zmienił nazwę na LKS Dąb (Ludowy Klub Sportowy), przystąpił do rozgrywek klasy B, został wycofany 5 lat później i zniknął na bardzo długi okres z mapy klubów sportowych. Kolejny epizod z ligą miał miejsce na przełomie lat 80. i 90., wówczas jak poprzednio po 5 sezonach zespół został wycofany z rozgrywek. 
Klub swoje największe sukcesy odnosił w XXI wieku, kiedy w latach 2010-2016, 5-krotnie występował w rozgrywkach III ligi makroregionalnej. Wcześniej w sezonie 2008/2009 pierwszy raz w historii wystąpił w najwyższym poziomie rozgrywek okręgu białostockiego - IV lidze.

Historyczny awans do III ligi miał miejsce w sezonie 2009/2010 , za sprawą trenera Mirosława Tokajuka zespół zajął 1 m-ce w IV lidze, tym samym pierwszy raz zdobył tytuł mistrza okręgu białostockiego.

Osiągnięcia 
 Występy w III lidze - 5 razy (sezony: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2015/16.)

Zarząd 
Prezes - Mieczysław Sołowiej
Wiceprezes - Dzienisik Mirosław

Trenerzy 
 200?-2009 - Mirosław Tokajuk
 2010-2011 - Mariusz Kulhawik
 2011-2013 - Bartosz Jurkowski
 2013-2014 (?) - Jacek Markiewicz 
 2015 - Ernest Konon
 2015 - Robert Speichler

Ludzie związani z klubem

Sezony

Przypisy

Źródła 
 Jerzy Górko, Piłkarskie Dzieje Podlasia, .

Linki zewnętrzne 

 Dąb Dąbrowa Białostocka na facebook.com
 Dąb Dąbrowa Białostocka na 90minut.pl
 Dąb Dąbrowa Białostocka na regiowyniki.pl

Kluby piłkarskie w województwie podlaskim
Dąb Dąbrowa Białostocka